Kenedy (1996) Robert Kenedy Nunes do Nascimento brazil labdarúgó
 Kenedy, Texas állam Karnes megyéjének legnagyobb városa